Tisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tisjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Tisjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (31 ha)
Tisjön, Södermanland, utdikad före detta sjö i Södertälje kommun, 
Tisjön, Uppland, sjö i Heby kommun och Sala kommun,  (24,8 ha)
Tisjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (27 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn